Jevrem Kosnić (cirill betűkkel: Јеврем Коснић ; Sankt Gallen, 1993. április 28. –) szerb labdarúgó, jelenleg a Budapest Honvéd FC játékosa.

Források
  Jevrem Kosnić oldala a Transfermarkt.com-on
 int.soccerway.com

Szerb labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Budapest Honvéd labdarúgói
A Rad labdarúgói
A Palermo labdarúgói
Az AC Pisa 1909 labdarúgói
1993-ban született személyek
Élő személyek